Mniszków – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie karkonoskim, w gminie Janowice Wielkie 
 Mniszków – wieś w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Mniszków
 Mniszków – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim
 Mniszków – dawna gromada w powiecie opoczyńskim w województwie kieleckim

Linki zewnętrzne